«Туран» () — казахстанский футбольный клуб из Туркестана. Домашние матчи проводит на стадионе «Туркестан Арена».

Названия

История 
В 2002 году был основан под названием «Костуин», представлял город Арыс и участвовал в любительском третьем дивизионе, где клуб занял третье место в зональной группе «Юг». В следующем сезоне клуб получил профессиональный статус и стал выступать в Первой лиге.

В 2004 году переименовался в «Арыс» по названию города. В том же сезоне команда заняла последнее место в своей Конференции и прекратила своё существование. В 2018 году команда возродилась, став участником Второй лиги.

2019 год. «Арыс» выступал в первенстве Казахстана среди клубов Второй лиги. По итогам сезона команда заняла 2-е место и вышла в Первую лигу.

2020 год. «Арыс» выступал в первенстве Казахстана среди клубов Первой лиги. По итогаи сезона команда заняла 2-е место в Конференции 1. Но в связи с расширением Премьер-лиги с 12 до 14 команд, она получила право выступать в Высшем дивизионе Казахстана.

2021 год. «Арыс» переименован в «Туран» и переехал в город Туркестан, где стал выступать на новом многофункциональном стадионе «Туркестан Арена». «Туран» впервые в своей истории дебютировал в Премьер-лиге. По итогам чемпионата 2021 года занял 12-е место.

2022 год. В чемпионате финишировал на 13-м месте, в зоне вылета.

Статистика выступлений в дивизионах Казахстана 

В 2021 и 2022 годах команда «Туран-М» — участница первенства Второй лиги.

Команда

Руководство и тренерский штаб

Основной состав 

По состоянию на 20 марта 2023 года.

|-
! colspan="9" bgcolor="#0d98ba" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#0d98ba" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#0d98ba" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения 
Первая лига
 Серебряный призёр: 2020

Вторая лига
 Серебряный призёр: 2019

Главные тренеры 
С 2019 года.

 Есенбаев, Галымжан Тлеукабылович (2019, по 10 августа)
 Аманкулов, Ержан Асанбаевич (10 — 12 августа 2019, и. о.)
 Бурибаев, Абдухалик Курбанбаевич (13 августа 2019 — 24 сентября 2021)
 Кабдулов, Куаныш Кенжалиевич (24 сентября 2021 — 14 января 2022)
 Газзаев, Владимир Валерьевич (14 января — 6 апреля 2022)
 Кабдулов, Куаныш Кенжалиевич (6 апреля 2022 — 28 июня 2022)
 Когай, Сергей Владимирович (с 28 июня 2022)

Примечания 

 
Спортивные клубы Туркестана